Pel di carota – termine con cui viene chiamata una persona con i capelli rossi
 Pel di carota (Poil de carotte) – romanzo breve autobiografico di Jules Renard
 Pel di carota (Poil de carotte) – commedia teatrale in un atto di Jules Renard
 Pel di carota (Poil de carotte) – film del 1925 diretto da Julien Duvivier
 Pel di carota (Poil de carotte) – film del 1932 diretto da Julien Duvivier
 Pel di Carota (Poil de Carotte) – serie animata francese del 1997
 Alla mia età/Pel di carota  – singolo di Rita Pavone estratto dall'omonimo primo album. Talvolta Pel di carota è anche stato usato come soprannome per indicare la stessa artista.